Wellingborough puede hacer referencia a:

 Wellingborough, un distrito con el estatus de municipio ubicado en el condado de Northamptonshire (Inglaterra);
 Wellingborough, pueblo y sede administrativa del distrito anterior;
 Wellingborough, una estación de ferrocarril ubicada en el pueblo anterior; o
 Wellingborough, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.